Osoby o tym nazwisku:
 Iluta Gaile – łotewska saneczkarka i polityk
 Lidija Gaile – łotewska lekkoatletka